Ангелы у кромки поля (фильм, 1951) — американский кинофильм 1951 года. Режиссёр Кларенс Браун.
 Ангелы у кромки поля (фильм, 1994) — американский кинофильм 1994 года. Режиссёр Уильям Дир. Ремейк одноимённого фильма 1951 года.